Санюане () — португальська власна назва.

Топоніми

Санюане (Могадору) — парафія.
 Санюане (Санта-Марта-де-Пенагіан) — парафія.